Гран-при Великобритании 1991 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на трассе Сильверстоун в Великобритании. Соревнования состоялись 14 июля 1991 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:26,379

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании